Левинзо́н () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Левинзон, Иосиф Израилевич (1934—2021) — российский виолончелист и педагог.
 Левинзон, Ирина Александровна (род. 1945) — российский автор и исполнитель в жанре бардовской песни.
 Левинзон, Исаак Бер (1788—1860) — еврейский писатель и поборник просвещения русского еврейства.
 Левинзон, Рина Семёновна (1939—2022) — русская поэтесса.
 Левинзон, Янислав Иосифович (род. 1954) — советский и израильский актёр, телеведущий, участник команды КВН «Одесские джентльмены».

См. также 
 Левинсон
 Левенсон
 Левензон